Die Liste der Stolpersteine in Berlin-Charlottenburg enthält die Stolpersteine im Berliner Ortsteil Charlottenburg im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, die an das Schicksal der Menschen erinnern, die im Nationalsozialismus ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die Spalten der Tabelle sind selbsterklärend. Die Tabelle erfasst insgesamt 1618 Stolpersteine und ist teilweise sortierbar; die Grundsortierung erfolgt alphabetisch nach dem Familiennamen.

Weblinks 

 Stolpersteine in Charlottenburg-Wilmersdorf – Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Einzelnachweise 

!
Charlottenburg
Stolpersteine Berlin Charlottenburg